

Коньки — село, Вітебська область, Вітебський район

Коньки — річка в Удмуртії, права притока Нечкінки
 Коньки — присілок, Зав'яловський район, Удмуртія